Příjmení Gawlas, přechýleně Gawlasová, nosí více osobností:

 Adam Gawlas (* 2002), český šipkař
 Jan Gawlas (1901–1962), polský hudební skladatel, varhaník a pedagog
 Petr Gawlas (* 1962), český politik

Podobná příjmení 
 Galvas
 Gavlas

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Polská příjmení